

Resultados por Concelho 

Os resultados nos concelhos do Distrito do Porto foram os seguintes:

Amarante

Baião

Felgueiras

Gondomar

Lousada

Maia

Marco de Canaveses

Matosinhos

Paços de Ferreira

Paredes

Penafiel

Porto

Póvoa de Varzim

Santo Tirso

Trofa

Valongo

Vila do Conde

Vila Nova de Gaia 

Porto
Legislativas 2002